

Comuni 
Gualtieri – comune italiano in provincia di Reggio Emilia
Gualtieri Sicaminò – comune italiano nella città metropolitana di Messina

Onomastica
Gualtieri – variante del nome proprio di persona Gualtiero
 Gualtieri – cognome italiano

Persone 
Carlo Avarna di Gualtieri (1757-1836) – politico italiano del Regno delle Due Sicilie
Davide Gualtieri (1971) – calciatore sammarinese
Fernando Gualtieri (1919) – pittore e calciatore italiano
Francesco Gualtieri (entro il 1520-1565) – pittore
Francesco Saverio Gualtieri (1740-1831) – vescovo cattolico italiano
Giovanni Gualtieri detto Demio (1500 circa – 1570) – pittore e mosaicista
Giovanni Gualtieri (1560-1619) – vescovo
Giuseppe Gualtieri (1954) – poliziotto, prefetto e funzionario italiano
Giuseppe Avarna di Gualtieri (1843-1916) – ambasciatore e politico italiano
Gualtieri Senza Averi (... – 1096) – cavaliere crociato
Libero Gualtieri (1923-1999) – politico e partigiano italiano
Libero Gualtieri (1924-2013) – calciatore italiano
Luigi Gualtieri (1825-1901) – romanziere e librettista d'opera italiano
Niccolò Gualtieri (1688-1744) – medico, zoologo e botanico italiano
Nicola Gualtieri, detto Panedigrano (1753-1828) – militare italiano
Nicola Gualtieri (1866-1953) – militare e politico italiano
Paolo Rocco Gualtieri (1961) – arcivescovo cattolico italiano e diplomatico della Santa Sede
Roberto Gualtieri (1966) – politico italiano
Salvador Gualtieri (1917-1998) – calciatore e allenatore di calcio argentino
Salvatore Gualtieri (1960) – dirigente sportivo italiano
Tiziana Gualtieri (1944) – politica italiana
Ulisse Gualtieri (1941) – ex calciatore italiano

Conti di Brienne 
Gualtieri I di Brienne (?–c.1090)
Gualtieri II di Brienne (c. 1120?–c.1161)
Gualtieri III di Brienne (1191-1205)
Gualtieri IV di Brienne (1205-1246)
Gualtieri V di Brienne (1296-1311)
Gualtieri VI di Brienne (1311-1356)
Gualtieri IV d'Enghien (1364-1381)

Altro 
Gualtieri – 'ndrina di Lamezia Terme, provincia di Catanzaro
Stazione di Gualtieri – fermata ferroviaria della linea Parma-Suzzara
Torre dei Gualtieri – torre di San Benedetto del Tronto, provincia di Ascoli Piceno

Pagine correlate 
Gualtiero (disambigua)